Ваца́дзе () — грузинская фамилия. Известные носители:

 Вацадзе, Матэ (род. 1988) — грузинский футболист.
 Вацадзе, Нугзар (1931—2018) — грузинский композитор.
 Вацадзе, Серапион (1899—1967) — грузинский художник.